Jaska kan syfta på följande platser:

Estland 

 Jaska Oja, å, Viljandi län, 
 Jaska (ort i Estland), Viljandi län, Suure-Jaani vald,

Kroatien 

 Jastrebarsko, ort, Zagrebs län, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar